Церква Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії

Україна

Івано-Франківська область 

 Костел Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії (Городенка)
 Церква Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії (Луквиця), Богородчанський район
 Церква Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії (Топільське), Рожнятівський район

Тернопільська область 

 Церква Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії (Тернопіль)
 Церква Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії (Баранівка), Бережанський район
 Костел Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії (Сидорів), Гусятинський район